Бакун — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бакун, Альберт Александрович (род. 1946) — советский и российский живописец.
 Бакун, Константин Анатольевич (род. 1985) — украинский и российский волейболист, играющий в амплуа диагонального нападающего, мастер спорта.
 Бакун, Мигел (1909—1963) — бразильский художник.
Бакун, Анна Станиславовна — кандидат юридических наук, доцент
 См. также 

 Бакуны — название населённых пунктов в Белоруссии.
 Бакун — сорт слабого табака

Примечания